D901 (Oise), een departementale weg in het Franse departement Oise
 D901 (Pas-de-Calais), een departementale weg in het Franse departement Pas-de-Calais
 D901 (Somme), een departementale weg in het Franse departement Somme